

Astronomia
 31190 Toussaint – asteroide della fascia principale

Geografia
 Toussaint – comune francese nella Senna Marittima (Alta Normandia)

Musica
 Toussaint – album di Allen Toussaint del 1971

Onomastica
 Toussaint – nome proprio di persona francese maschile

Persone
 Toussaint Louverture – primo presidente della repubblica di Haiti
 Allen Toussaint – musicista, compositore e produttore discografico statunitense
 Andre Toussaint – calciatore trinidadiano
 Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint – scrittrice olandese
 Beth Toussaint – attrice statunitense
 François-Vincent Toussaint – scrittore, traduttore ed enciclopedista francese
 Godfried Toussaint – informatico canadese
 Jean-Philippe Toussaint – scrittore belga
 Lorraine Toussaint – attrice trinidadiana naturalizzata statunitense
 Steve Toussaint – attore britannico